Орден «За заслуги» — название наград некоторых государств и административных образований:

Государства и регионы 
 Баварский орден «За заслуги»
 Орден «За заслуги» (Болгария)
 Орден «За заслуги» (Бутан)
 Орден «За заслуги» (Германия) — награда нацистской Германии для восточных народов.
 Орден «За заслуги» (Ингушетия)
 Орден «За заслуги» (Пруссия) (Pour le Mérite)
 Орден «За заслуги» (ПМР)
 Орден «За заслуги» (Украина)
 Орден «За заслуги» (Франция)

Общественные организации 
 Орден «За заслуги» (РСВА)

Схожие по названию награды 
Также является основополагающей составляющей названий следующих наград:
 Орден «За заслуги перед Отечеством»
 Орден «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия»
 Орден «За заслуги перед Литвой»
 Орден «За выдающиеся заслуги»
 Орден «За заслуги перед Итальянской Республикой»
 Орден «За заслуги в труде» (Италия)
 Орден Почёта за Заслуги перед Австрийской Республикой
 Военный орден «За заслуги перед народом и Отечеством»
 Орден «За заслуги перед Алтайским краем»
 Орден «За заслуги перед Республикой Татарстан»
 Орден «За заслуги перед Чувашской Республикой»